Ла-Тур-дю-Пен ()

Географические названия:
 Ла-Тур-дю-Пен — коммуна во Франции, департамент Изер
 Ла-Тур-дю-Пен — кантон во Франции, департамент Изер
 Ла-Тур-дю-Пен — округ во Франции, департамент Изер

Представители фамилии Ла-Тур-дю-Пен:
 Умберт I де ла Тур дю Пен — барон де Ла Тур (1269—1307), дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д’Уазан, де Бриансон (1282—1307).
 Умберт II де ла Тур дю Пен — дофин Вьеннский, граф Альбона, Гренобля, Уазана и Бриансона с 1333 по 16 июля 1349, сын дофина Жана II и Беатрисы Венгерской.
 Жан II де ла Тур дю Пен — дофин Вьеннский с 1306, сын Умберта I де Ла Тур дю Пэн и Анны Бургундской.